Sadowski (forma żeńska: Sadowska; liczba mnoga: Sadowscy) – polskie nazwisko szlacheckie. Nazwisko pochodzi (inaczej dla rodów posługujących się innymi herbami) od nazw wsi Sadowice, Sady, Sadowie. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 34 924 osoby.
Różne rody Sadowskich posługują się różnymi herbami: Nałęcz, Lubicz, Drogomir (istnieją też inne herby, jednak na przestrzeni wieków zostały zapomniane).

Znani Sadowscy 
 Andrzej Sadowski (ur. 1963) – ekonomista, współzałożyciel Unii Polityki Realnej i Centrum im. Adama Smitha
 Barbara Sadowska (zm. 1991) – kapitan Armii Krajowej
 Barbara Sadowska (1940-1986) – poetka polska, matka Grzegorza Przemyka
 Beata Sadowska – polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Bogdan Sadowski (ur. 1956) – polski dziennikarz i publicysta
 Fryderyk Sadowski (1921-1980) – polski skrzypek
 Henryk Sadowski (1847-1908) – dziennikarz polski, publicysta
 Ignacy Sadowski (1877-1945) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Iwona Sadowska (ur. 1963) – reżyser, dziennikarz, nauczyciel
 Jan Nepomucen Sadowski (1814-1897) – archeolog, etnograf, slawista i dziennikarz
 Krzysztof Sadowski (ur. 1936) – muzyk jazzowy, ojciec Marii Sadowskiej
 Krzysztof Sadowski (ur. 1973) – fotograf, grafik, muzyk
 Małgorzata Sadowska (ur. 1968) – aktorka
 Marek Jan Sadowski – polski fizyk
 Marek Sadowski (ur. 1948) – prawnik, b. minister sprawiedliwości
 Marek Sadowski (ur. 1959) – piłkarz
 Maria Sadowska (ur. 1976) – polska piosenkarka
 Michał Sadowski – polski fotoreporter i dziennikarz
 Natalia Sadowska (ur. 1991) – polska warcabistka, dwukrotna mistrzyni świata
 Przemysław Sadowski (ur. 1975) – polski aktor
 Robert Marcin Sadowski (1947-2010) – polski astronom, historyk astronomii i astrologii, archeoastronom
 Stanisław Sadowski (1912-1987) – polski lekarz chirurg i działacz społeczny, poseł na Sejm
 Wiesława Sadowska-Golka (ur. 1947) – polska działaczka polityczna, dziennikarka
 Wiesław Sadowski (ur. 1921) – polski ekonometryk, b. rektor SGPiS, b. prezes GUS
 Zdzisław Sadowski (1925–2018) – polski ekonomista, prof. UW, b. wicepremier
 Zofia Sadowska (1887-1960) – lekarka, działaczka feministyczna i społeczna
 Zygmunt Sadowski (1946-2003) – generał
 Milena Sadowska (1999) – miss Polonia 2018

Przypisy 

Polskie nazwiska